Головин, Михаил Иванович:
 Головин, Михаил Иванович  (ум. после 1584) — воевода в царствование Ивана Грозного.
 Головин, Михаил Иванович (1830—1894) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Головин, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; 18 сентября 1917.